Лушниково — название населённых пунктов в России:
 Лушниково — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Лушниково — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Лушниково — исчезнувшая деревня в Таборинском районе Свердловской области.
 Лушниково — посёлок в составе города Кедровый Томской области.

См. также 
 Лушников
 Лушниковка
Новое Лушниково